Words on Bathroom Walls steht für:

 Words on Bathroom Walls (Roman), Roman von Julia Walton aus dem Jahr 2017
 Words on Bathroom Walls (Film), auf dem Roman basierendes Filmdrama von Thor Freudenthal aus dem Jahr 2020